Mayi steht für:

 Mayi (Pan) (玛依镇), eine Großgemeinde im Kreis Pan der Stadt Liupanshui in der chinesischen Provinz Guizhou

Mayi ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Nlandu Mayi (1953–2021), kongolesischer Geistlicher, Bischof von Matadi

Siehe auch:
 Maji